El blauet nan dorsivermell o blauet pigmeu de dors vermell (Ceyx erithaca) és una espècie d'ocell de la família dels alcedínids (Alcedinidae) que habita els boscos d'Àsia Meridional i l'Arxipèlag Malai, al sud-oest de l'Índia i Sri Lanka, i des de Bangladesh i est de l'Índia, cap a l'est per Birmània, sud de la Xina, Hainan, sud d'Indoxina i les illes Andaman i Nicobar, fins a les Filipines occidentals, Borneo i les Grans i Petites Illes de la Sonda.

Referències 

Ceyx